Puede referirse a:
El nombre común del género botánico Asphodelus.
El nombre común de la planta Asphodelus albus.
El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus.
El nombre común de la planta Asphodelus macrocarpus.
El nombre común de la planta '''''Asphodelus ramosus.